«Lonely» () ― сингл американского певца и рэпера Эйкона, вошедшая в его дебютный альбом Trouble. Он был выпущен в 2005 году и стал его первым мировым хитом. Он занял 1-е место в нескольких странах, в том числе в Великобритании и Германии (где он оставался там в течение восьми недель), а также в Австралии. Он также был очень популярен во Франции, где занял 2-е место, и в США.

Музыкальный клип
Для продвижения сингла был снят клип. Режиссером выступил Гил Грин. Актриса Катерина Грэм сыграла возлюбленную Эйкона. В клипе также снялся победитель конкурса из Блэкпула Дэниел Эллвуд.

Трек-лист
 UK CD1
 "Lonely" (Clean Version) - 3:58
 "Trouble Nobody" (Explicit) - 3:21

 UK CD2
 "Lonely" (UK Radio Edit) - 3:33
 "Trouble Nobody" (Clean) - 3:21
 "Kill The Dance (Got Something For Ya)" (Feat. Kardinal Offishall) - 2:54
 "Lonely" (Video) - 3:58

 US CD single
 "Lonely" (Clean Version) - 3:58
 "Lonely" (Instrumental Version) - 3:58
 "Belly Dancer (Bananza)" (Snippet) - 1:31

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Песни 2005 года
Синглы 2005 года
Песни Эйкона
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart